Kantorowicz ist ein jüdischer Name, der sich von der Amtsbezeichnung Kantor (dt. Sänger) ableitet. Gemeint ist der Chasan (Kantor) in der Synagoge.

Namensträger 

 Adolph Kantorowicz (1836–1906), deutscher Eisenwarenhändler und Politiker, MdL Preußen
 Alfred Kantorowicz (Zahnmediziner) (1880–1962), deutscher Mediziner und Zahnmediziner
 Alfred Kantorowicz (1899–1979), deutscher Publizist und Literaturwissenschaftler
 Ernst Kantorowicz (Sozialpädagoge) (1892–1944), deutscher Jurist, Beamter und Hochschullehrer
 Ernst Kantorowicz (1895–1963), deutscher Historiker
 Franz Hartwig Kantorowicz (1872–1954), deutscher Spirituosenhändler und Verbandsfunktionär
 Gertrud Kantorowicz (1876–1945), deutsche Kunsthistorikerin und Lyrikerin
 Hermann Kantorowicz (1877–1940), deutscher Staatsrechtler und Publizist
 Leonid Witaljewitsch Kantorowitsch (1912–1986), sowjetischer Mathematiker
 Liad Hussein Kantorowicz (* 1977), Performancekünstlerin und Aktivistin
 Miron Kantorowicz (1895–nach 1977), russisch-deutsch-US-amerikanischer Sozialhygieniker
 Richard Kantorowicz (1867–1918), deutscher Arzt und Ethnologe, siehe Richard Kandt
 Ruth Kantorowicz (1901–1942), deutsche römisch-katholische Märtyrerin und Opfer des Holocaust

Variante:

 Kantorowitsch 

Familienname